Obligado ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Obligado (1890–1949), argentinischer Schriftsteller 
 Pedro Miguel Obligado (1892–1967), argentinischer Schriftsteller 
 Rafael Obligado (1851–1920), argentinischer Schriftsteller

Obligado bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Obligado (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Obligado (Paraguay), Distrikt im Departamento Itapúa, Paraguay
 Departamento General Obligado im Nordosten der Provinz Santa Fé im Zentrum Argentiniens